Шлем из клыков дикого кабана (вепря) — наголовный доспех, который использовался в Древней Греции бронзового века (микенская цивилизация II тысячелетия до н. э.). Конструкция: плоские пластины расколотых вдоль клыков прикреплялись шнурком внахлёст к кожаной подкладке.

Шлем появился в эпоху бронзы, когда стало проще обрабатывать природные материалы орудиями из металла и вместе с тем возникла необходимость защищать голову от бронзовых мечей и топоров. До нашего времени дошло несколько таких шлемов: один хранится в музее критского города Ираклион и датируется временем после 1450 года до н. э., другой — в Афинском музее и датируется 1300 годом до н. э., третий — в Олимпии.

Все принадлежат к схожим культурам минойско-микенской цивилизации, исчезнувшей к XII веку до н. э. под напором племён с севера. Самое раннее изображение подобных шлемов можно увидеть на фреске из Акротири, исчезнувшем минойском городе на острове Тира. Исследователи оценивают возраст фрески между 1645 и 1500 годами до н. э., и, таким образом, появление шлемов из клыков можно отнести к 1-й половине II тысячелетия до н. э.

Шлемы из клыков существовали параллельно с простыми бронзовыми шлемами. Их использование объясняется тем, бронза была редким дорогим сплавом. В «Илиаде» один из героев, Гектор, умоляет Одиссея:«Меди, ценного злата, сколько желаешь ты, требуй…»Для производства шлема необходимо было завалить на охоте 12—14 кабанов-секачей, а дальше можно из клыков смастерить подручными средствами защиту для головы. Клыки кабана применялись из-за лёгкости обработки с одной стороны (хорошо раскалывались вдоль длины), с другой стороны, внешняя поверхность клыков — очень твёрдая (в отличие от слоновой кости). В «Илиаде» даже Одиссей, царь небольшого острова, носил такой шлем. Гомер дал удивительно точное описание шлемов той эпохи:

 Отдал и щит; на главу же героя из кожи воловой
 Шлем он надел, но без гребня, без блях, называемый плоским,
 Коим чело у себя покрывает цветущая младость.
 Вождь Мерион предложил Одиссею и лук и колчан свой,
 Отдал и меч; на главу же надел Лаэртида героя
 Шлем из кожи; внутри перепутанный часто ремнями,
 Крепко натянут он был, а снаружи по шлему торчали
 Белые вепря клыки, и сюда и туда воздымаясь
 В стройных, красивых рядах; в середине же фетром подбит он.
 Шлем сей — древле из стен Элеона похитил Автолик…

Из этого отрывка вырисовывается положение дел с шлемами у греков XII—IX веков до н. э. Наиболее простые шлемы изготавливались из толстой воловьей кожи, такие шлемы упоминает Геродот (кн. 7), описывая вооружения персидских племен. Главные вожди носят шлемы с медными или бронзовыми пластинами-бляхами, прикрепленными к кожаной основе. Гомер говорит о 4 бляхах. Шлемы украшены султанами и конскими гребнями, окрашенными в пурпурный цвет. Одиссею достался шлем из клыков кабана, изготовленный в Малой Азии.

Процесс изготовления такого шлема воспроизводят современные энтузиасты, следуя предполагаемым приёмам древних.

См. также 

Шлемы Древней Греции
Микенская цивилизация
Ламеллярный доспех (доспех из пластин аналогичной конструкции)
Куяк (восточная бригантина, которая в Сибири и Аляске нередко изготавливалась из костяных пластин)

Примечания

Ссылки 

 Matthew Amt — как сделать шлем из клыков
 The Greek Age of Bronze. Middle Helmets : сайт содержит много фотографий с изображением шлёмов из клыков, как археологические находки, так и современные рисунки-реконструкции.

Шлемы Древней Греции
Балканы бронзового века